Isle of Wight kan syfta på:

 Isle of Wight – en brittisk ö i Engelska kanalen
Isle of Wight/Sandown Airport – en flygplats
 Isle of Wight County - ett administrativt område i delstaten Virginia, USA
 Isle of Wight, Virginia - ett kommunfritt område och administrativ huvudort i Isle of Wight County, Virgina, USA
 Isle of Wight (musikalbum) - ett musikalbum av Jimi Hendrix